Název Kralupy nesou nebo nesly:

 Kralupy nad Vltavou – české město v okrese Mělník
 Kralupy u Chomutova – zaniklá obec, před rokem 1945 také Německé Kralupy, či německy Deutsch Kralup, dnes katastrální území obce Málkov v okrese Chomutov

Podobné názvy 
 Korolupy